Fahrendorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Fahrendorf (Dähre), Ortsteil der Gemeinde Dähre, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Fahrendorf (Gnarrenburg), Ortsteil der Gemeinde Gnarrenburg, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Fahrendorf (Kröppelshagen-Fahrendorf), Ortsteil der Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein

in Österreich:
 Fahrendorf (Gemeinde Velden), Ortschaft der Gemeinde Velden am Wörther See, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Siehe auch
 Varendorff